Буково може да се отнася за:

 Буково, село в област Благоевград, България;
 Буково, село в област Пловдив, България;
 Буково, село в област Смолян, България;
 Буково, село в община Битоля, Република Македония;
 Буково, на гръцки Оксия, бивше село в Драмско, Гърция.

Вижте също 
 Нойбуков